«Хассания» () — марокканский футбольный клуб из города Агадир. Выступает в чемпионате Марокко (Ботола). Основан в 1946 году. Домашние матчи проводит на стадионе Аль-Индиаат, вмещающем 15 000 зрителей.

История 

Команда основана в 1946 году.

В 1963 году команда впервые дошла до финала Кубка Марокко, где уступила «Кавкабу». В 1988 году «Хассани» сыграл в финале Кубка Мохаммеда V, но уступил «Монако» из чемпионата Франции.

В 1989 году команда стала победителем международного турнира, который проходил в Агадире. В финале марокканский клуб обыграл французскую «Тулузу» в серии пенальти.

В 1996 году «Хассани», тренируемая румынским специалистом Йоном Облеменко, одержала победу в первом дивизионе и добилась выхода в чемпионат Марокко. Под руководством Мохамеда Фахирка команда дважды становилась чемпионом страны — в 2002 и 2003 годах. В 2003 и 2004 годах клуб доходил до 2-го раунда Лиги чемпионов КАФ. В сезонах 2003/04 и 2008/09 клуб выступал в Арабской лиге чемпионов.

В 2012 году после одного из матчей от сердечного приступа скончался игрок команды Жауад Акаддар.

В сезоне 2018/19 команда дошла до четвертьфинала Кубка Конфедерации КАФ, где уступила египетскому «Замалеку». Кроме того, в этом сезоне команда в третий раз в своей истории дошла до финала Кубка страны, но в решающем матче проиграла касабланкскому ТАСу (1:2).

Достижения 
 Чемпион Марокко (2): 2001/02, 2002/03
 Финалист Кубка Марокко (3): 1963, 2006, 2018/19

Международные выступления 
 Лига чемпионов КАФ: 2
 2003 — 2-й раунд
 2004 — 2-й раунд

 Кубок Конфедерации КАФ: 1'''
 2007 — 2-й раунд

Известные игроки 
  Зумана Коне (лучший бомбардир чемпионата Марокко 2013/14)
  Идрисса Кулибали (участник Кубка африканских наций 2015)
  Абделькрим Баади (участник Кубка африканских наций 2019)
  Надир Ламьягри (участник Кубка африканских наций 2004, 2006, 2008, 2012, 2013)
  Тамер Сейам (участник Кубка Азии 2019)

Главные тренеры 
  Йон Облеменко (1996)
  Мохамед Фахир (2002—2003)
  Жамаль Селлами (2010—2011)
  Юбер Велю (2011)
  Мохамед Фахир (2019—2020)

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Марокко
Агадир